Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoPacific Life Open  2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Vince Spadea (Qualificato)
 Hyung-Taik Lee (Qualificato)
 Olivier Rochus (ultimo turno)
 André Sá (primo turno)
 Michel Kratochvil (Qualificato)
 Karol Beck (Qualificato)
 Nicolas Kiefer (Qualificato)
 Robby Ginepri (Qualificato)

 Brian Vahaly (Qualificato)
 Sargis Sargsian (Qualificato)
 Luis Horna (ultimo turno)
 Franco Squillari (ultimo turno)
 Jean-René Lisnard (ultimo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)
 Magnus Norman (ultimo turno)
 Kristian Pless (ultimo turno)

Qualificati 

 Vince Spadea
 Hyung-Taik Lee
 Brian Vahaly
 Sargis Sargsian

 Michel Kratochvil
 Karol Beck
 Nicolas Kiefer
 Robby Ginepri

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2003